De vlag van Nieuw-Holland, ook bekend als de vlag van Nederlands-Brazilië, was de vlag ingesteld door graaf Mauricio van Nassau voor de gebieden van Nieuw-Holland. Brazilië zijn eigen wapens geven, anders dan de West-Indische Compagnie.

De vlag bestaat uit drie horizontale banen in de kleuren van de vlag van de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden (rood, wit en blauw) en toont een monogram in de middelste strook en een kroon in de bovenste strook, beiden goudkleurig. Het monogram: IMNCVD, verwijst naar de titelinitialen van Iohan Maurits van Nassau Catzelnbogen Vianden in Dietz.

Zie ook 
 Vlag van Nederland

Externe links 
  Vlaggen van Brazilië

Nieuw-Holland
Nieuw-Holland
Nederlands-Brazilië
Nederlandse vlag